Кана́дский олимпи́йский парк (, ранее известный как лыжный холм Паскапу) — парк в Калгари (Альберта, Канада). Управляется организацией WinSport Canada, которая образовалась из Калгарийской ассоциации олимпийского развития. В настоящее время он используется как для тренировок высококлассных спортсменов, так и в рекреационных целях для широкой публики. В ходе Зимних Олимпийских игр 1988 Канадский олимпийский парк был основным местом проведения соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина, бобслею и санному спорту, фристайлу (лыжная акробатика и лыжный балет). WinSport Canada по-прежнему использует эти сооружения для проведения тренировок и соревнований. Зимой парк также используется для занятий горнолыжным спортом, сноубордом и для лыжных гонок. Летом в парке занимаются летними видами спорта, например, катанием на горном велосипеде (там проложено 25 км велосипедных троп), а также проводят различные летние фестивали.

В парке размещаются Олимпийская галерея славы и музей, много летних лагерей и канатная дорога.

Для поддержания статуса тренировочной базы и возвращения себе лидерства в этой сфере от сооружений олимпиады-2010 в Ванкувере в парке проводятся крупные строительные работы по расширению и развитию.

15 декабря 2010 была открыта первая очередь Атлетического ледового комплекса, включающего 3 ледовых арены для Hockey Calgary и других ассоциаций. В 2011 г. открылась вторая очередь — 4-я ледовая арена (олимпийского размера) на 3800 зрителей. В 2012 г. будет сдана 3-я очередь, которая будет включать гимнастические залы, общественные оздоровительный и спортивный центры и высококлассный тренировочный центр для спортсменов. Комплекс расположен рядом с учебным центром ледовых видов спорта, известным как «Ледяной дом». Трек в Ледяном доме можно наблюдать из коридора верхнего этажа спортивного комплекса.

Парк находится на западе Калгари, к югу от Трансканадской магистрали, к северу от микрорайона Кугар-Ридж и к западу от Боунесса.

См. также 

 Список горнолыжных курортов Канады

Ссылки 
 Canada Olympic Park Website

Спортивные сооружения зимних Олимпийских игр 1988
Велоспорт в Канаде
Музеи Калгари
Спортивные музеи
Горнолыжные курорты Альберты
Прыжки с трамплина в Канаде
Бобслей на зимних Олимпийских играх 1988
Фристайл на зимних Олимпийских играх 1988
Санный спорт на зимних Олимпийских играх 1988
Лыжное двоеборье на зимних Олимпийских играх 1988
Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 1988
Спорт в Калгари